Supersampling bezeichnet:

 Einen Begriff aus der Druckersprache
 Eine Technik in der Computergrafik, siehe Antialiasing (Computergrafik)